TRM kan avse:
ett moldaviskt public service-företag, se TeleRadio-Moldova.
en svensk myndighet, se Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.
den belgiska nationaloperan (Théâtre Royal de la Monnaie), se De Munt.

Akronymer